Saldatore – l'operaio specializzato che esegue saldature col cannello.
Saldatore – l'attrezzo per saldare a stagno (brasatura dolce).

Altri progetti